Caoxijiu Suzhou Ladies Open 2014, właśc. Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open 2014 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2014 z cyklu Suzhou Ladies Open rozgrywany w dniach 1–6 września 2014 roku w Suzhou na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Chinach